Василе́вский (, , ) — русская, белорусская, украинская, польская, иногда еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Василевский, Анатолий Павлович (1929—1993) — советский писатель-прозаик.
 
  (1891—1984) — белорусский писатель.

Б—Ю 
 
 Василевский, Вадим (род. 1982) — латвийский метатель копья.
 Василевский, Виктор Игнатьевич (1921—2001) — военный топограф, лауреат Сталинской премии.
 Василевский, Виталий Сергеевич (1908—1991) — советский прозаик.
 
 Василевский, Вячеслав Николаевич (род. 1988) — российский боец смешанного стиля.
 Василевский, Давид Вениаминович (1895—1976) — генерал-майор.
 Василевский, Дмитрий Ефимович (1781—1844) — юрист-правовед.
 Василевский, Егор Васильевич (1922—1991) — Герой Советского Союза.
 Василевский, Зыгмунт (1865—1948) — польский политический деятель, редактор и публицист.
 
 Василевский, Илья Маркович (псевдонимы: Не-Буква, А. Глебов, Феникс; 1882—1938) — российский журналист, фельетонист.
 Василевский, Иосиф Иосифович (1911—1994) — русский поэт.
 Василевский, Ипполит Фёдорович (псевдоним: Буква; 1849/50—1920) — журналист и фельетонист.
 Василевский, Казимир Гаврилович (1896—1938) — советский военный деятель.
 
 Василевский, Леон (1870—1936) — министр иностранных дел Польши (1918—1919), историк, публицист, этнограф и переводчик.
 
 Василевский, Марцин (род. 1980) — польский футболист.
 
 
 
 Василевский, Радомир Борисович (1930—1998) — советский актёр, режиссёр и кинооператор.
 Василевский, Ромуальд Викторович (1853—1919) — русский артист оперы и режиссёр.
 Василевский, Станислав (1885—1953) — польский историк, публицист.
 Василевский, Чеслав (1875—1947) — польский художник.

См. также